EPPO – Procura europea per i reati finanziari dell'Unione europea
 EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization